Б'єрклунд () — шведське прізвище.

Відомі носії:
 Хелен Б'єрклунд (нар. 1972) – шведський політик, депутат Риксдагу.
 Ян Б'єрклунд (нар. 1962) – шведський політик, лідер Ліберальної народної партії.

Шведські прізвища